O Campeonato Paraibano de Futebol de 2001 foi a 93.ª edição do campeonato estadual de futebol da Paraíba Realizada pela Federação Paraibana de Futebol entre os dias 4 de março e 12 de agosto, e teve como campeão o Treze Futebol Clube.

Clubes participantes

Primeiro turno

Classificação

Resultados (primeiro turno)

Fase final (primeiro turno) 
Em itálico, as equipes que possuem o mando de campo do confronto de ida e em negrito as equipes classificadas.

Segundo turno

Classificação

Resultados (segundo turno)

Fase final (segundo turno) 
Em itálico, as equipes que possuem o mando de campo do confronto de ida e em negrito as equipes classificadas.

 O  venceu devido a melhor campanha da temporada

Finais 
Como o  venceu os dois turnos, não houve necessidade das partidas finais.

Classificação geral

Artilharia 
 13 gols
 Jurandir (Botafogo)

Ligações externas 
 

2001
Futebol de 2001 no Brasil